Kindred kan syfta på:

 Kindred (EP av Burial) –EP av Burial
 Kindred (musikalbum) – musikalbum av Passion Pit

Geografi

Australien 

 Kindred (ort i Australien), Tasmanien, Central Coast,

USA 

 Kindred (ort i USA), North Dakota, Cass County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar